Объём:
 Объём — занимаемое чем-либо пространство.
 Объём — вообще величина, количество
 Объём — количественная характеристика пространства
 В математике:
 Объём фигур
 Мера Жордана
 Мера Лебега
 Ориентированный объём
 Смешанный объём
 В биологии:
 Объём таксона
 Объём торгов — число акций, переходящее от продавцов к покупателям в течение торговой сессии.

См. также 
 Объём понятия (в логике)

Примечания